Французская почта — Почта Франции (La Poste).

Также может обозначать:
 Французская почта в Османской империи
 Французская почта на Занзибаре
 Французская почта на острове Крит

См. также 
 Музей почты (Париж)
 GeoPost